Le terme hypoderme a plusieurs significations :

 en histologie, l'hypoderme est la couche profonde de la peau des animaux triploblastiques.
 en entomologie, l'hypoderme est un insecte dont la larve parasite les mammifères.
 en anatomie humaine : l'hypoderme est une couche de tissu adipeux et de tissu conjonctif située sous le derme. Parfois appelé «fascia superficiel» (McKinley et al). Selon les auteurs, l'hypoderme est parfois considéré comme faisant partie de la peau, parfois non ; dans ce dernier cas, la peau est constituée de l'épiderme et du derme.
en botanique, l'hypoderme désigne une couche de cellules possédant peu ou pas de chloroplastes, situées sous l'épiderme des feuilles de certaines plantes. Il a une fonction de transport de substances, et peut-être des fonctions aquifère et de protection contre les rayons ultraviolets.

Références